Српска лига Исток у сезони 2019/20. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су четири зоне — Запад, Исток, Југ и Центар.

Промене у саставу лиге

Клубови у сезони 2019/20.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Источне Србије — званични сајт
 Српска лига Исток на сајту -{srbijasport.net}-

Српска лига Исток
Исток